Strike Back puede referirse a:
Strike Back, una novela de 2007 novel del escritor Chris Ryan.
Strike Back (serie de televisión), una serie de televisión basada en la novela.
Chris Ryan's Strike Back, la primera parte de la serie, estrenada en 2010.
Strike Back: Project Dawn, la segunda parte de la serie, estrenada en 2011.
Strike Back: Vengeance, la tercera parte de la serie, estrenada en 2011.
Strike Back: Shadow Warfare, la cuarta parte de la serie, estrenada en 2013.
Strike Back: Legacy, la quinta parte de la serie, estrenada en el 2015.
Strike Back: Retribution, la sexta parte de la serie, estrenada en el 2017.
Strike Back: Revolution, la séptima parte de la serie, estrenada en el 2019.
Strike Back: Vendetta, la octava y última parte de la serie, estrenada en el 2020.